Мукен има више значења:

 Мукен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мукен (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику